Riverside es el nombre de varias localidades en el estado de Nueva York;

 Riverside (Búfalo)
 Riverside (condado de Steuben, Nueva York)
 Riverside (condado de Suffolk, Nueva York)